A 2008-as valenciai nagydíj volt a 2008-as MotoGP-világbajnokság szezonzáró, 18. futama. A versenyt a Circuit de Valencia-n rendezték október 26-án.

A MotoGP végeredménye

A 250 cm³ végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Források 

 

Valencia
Motorversenyzés Spanyolországban
Valencia (Spanyolország)